Anfelden ist der Ortsname von

 Anfelden (Oberdachstetten), Ortsteil der Gemeinde Oberdachstetten, Landkreis Ansbach, Bayern
 Anfelden (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Albert von Anfeld